Kydon bezeichnet:
 in der griechischen Mythologie
 Kydon (Eponym), Gründer von Kydonia
 Kydon (Thebaner), legte mit anderen dem Tydeus einen Hinterhalt
 Kydon (Rutuler), Soldat im Heer des Turnus, Liebhaber des Clytius

 Kydon (Bildhauer), angeblicher griechischer Bildhauer des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Kydon (Schiff), griechische Fähre der Anek Lines